File Allocation Table (FAT), een tabel in het bestandssysteem dat ontwikkeld is voor MS-DOS en Windows
 Fat (album), een album van de punkband Descendents
 FAT (torpedo), een Duitse torpedo uit de Tweede Wereldoorlog

Film en televisie
 Fat (1979), televisiefilm van Christopher Cherry 
 Fat (Law & Order: SVU), een aflevering van Law & Order: Special Victims Unit (2006)
 Fat (2013) van Mark Phinney met Mel Rodriguez